Этот список является списком видов млекопитающих, обитающих или обитавших на территории острова Рождества — внешней территории Австралии, расположенной в восточной части Индийского океана. Из 21 указанных в таблице видов 3 являются вымершими, 2 находятся в критическом положении, 3 находятся под угрозой исчезновения, 2 являются уязвимыми.

Помимо внесённых в список млекопитающих, на острове Рождества проживают также завезённые человеком и со временем одичавшие кошки () и собаки ().

Следующие теги используются для выделения статуса сохранения каждого вида по оценке МСОП:

Список

Примечания

Примечания (Красная книга МСОП) 

Остров Рождества
Списки млекопитающих